

Patronymes
 Adrian Benjamin Bentzon, gouverneur des colonies royales (1816-1820)
 Jørgen Bentzon (1897-1951), compositeur danois ;
 Niels Viggo Bentzon (1919-2000), compositeur danois ;
 Karen Bentzon, scénariste
 Thérèse Bentzon, écrivaine